Iedera se poate referi la:

 Iederă, plantă
 Comuna Iedera, Dâmbovița
 Iedera de Sus, Dâmbovița
 Iedera de Jos, Dâmbovița
 Râul Iedera